Киреев, Николай:
 Киреев, Николай Алексеевич (1841—1876) — общественный деятель, член Петербургского славянского комитета, участник сербо-черногорско-турецких войн.
 Киреев, Николай Архипович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Киреев, Николай Петрович (1843—1882) — русский актёр и переводчик.
 Киреев, Николай Прокофьевич (1904—1987) — советский учёный, педагог и историк.